Соревнования мужчин в слаломе в горнолыжном спорте на зимних Олимпийских играх 2014 года состоялись 22 февраля на горнолыжном курорте Роза Хутор. Старт на первой трассе состоялся согласно объявленному регламенту в 16:45 по местному времени (UTC+4). Старт на второй трассе состоялся в 20:15 по местному времени. Благодаря системе искусственного освещения соревнования на слаломном склоне могут проводиться в любое время суток. 

В мужском слаломе в первой попытке стартовый протокол включал 117 спортсменов из 30 стран. Два спортсмена не явились на старт.

Общая информация 

На первой трассе не финишировали (сошли, допустив ошибки) 38 спортсменов. На второй трассе не доехали до финиша ещё 29 горнолыжников, включая пять из восьми горнолыжников, показавших лучшие результаты в первом заезде. Ещё пять спортсменов были дисквалифицированы за неправильное прохождение ворот на второй трассе. Таким образом, в итоговый протокол (результат двух спусков) вошли результаты 43 спортсменов. До финиша в обеих попытках не сумели добраться такие сильные слаломисты как Феликс Нойройтер, Андре Мюрер (второе место после первого заезда), Жан-Батист Гранж (пятое место после первого заезда), Тед Лигети, Манфред Мёльгг, Джулиано Раццоли, Патрик Талер, Райнфрид Хербст, Бенджамин Райх и другие. Постановщиком ворот на второй трассе выступил хорват Анте Костелич, известный своими сложными трассами, что вызвало после финиша ряд споров насчёт конфигурации трассы. Сын Анте Костелича 34-летний Ивица занял в итоге девятое место (8-е время на второй трассе).

Из-за большого количества сходов лидеров после первой попытки Марсель Хиршер сумел подняться во второй попытке с девятого места на второе, а Хенрик Кристофферсен совершил ещё более впечатляющий «прыжок» — с 15-го места на третье. Словак Адам Жампа, который ранее на Играх в Сочи показал лучшее время в слаломе в рамках суперкомбинации, выиграл вторую попытку (53,94 сек), но 26-е время после первой не позволило ему подняться выше итогового шестого места.

В первой десятке сразу три места было разделено между двумя спортсменами — четвёртое, седьмое и девятое. Относительно «плотные» результаты показали первые 16 горнолыжников (занявший 16-е место канадец Майкл Яник проиграл чемпиону 2,52 сек), у остальных участников отставание от лидеров было гораздо более серьёзным — уже занявший 18-е место Далибор Шамшал из Хорватии уступил чемпиону более семи секунд, все не вошедшие в 20-ку лучших проиграли чемпиону более 10 секунд. В топ-30 сумели попасть горнолыжники из Грузии, Новой Зеландии, Македонии, Эстонии, Ирана.

34-летний Матт стал самым возрастным олимпийским чемпионом в истории горнолыжного спорта.

Медалисты

Результаты

Галерея

Ссылки 
 Протокол на сайте ФИС
 Результаты на официальном сайте Олимпийских игр в Сочи